Мелинь () — вьетнамский топоним:
 Мелинь — один из семнадцати сельских уездов, входящих в состав Ханоя.
 Мелинь — община в уезде Ламха, провинция Ламдонг.